Annemarie Părău, cestista romena
Părău, comune della Romania nel distretto di Brașov